Just My Imagination (Running Away with Me), hitsingle van The Temptations.
 Just My Imagination (The Cranberries), nummer van The Cranberries.
 Just My Imagination (film), Amerikaanse televisiefilm uit 1992.